Ива́н Шереме́тев:
 Шереметев, Иван Андреевич — русский воевода.
 
 Шереметев, Иван Петрович (1580—1647) — русский политический деятель эпохи Смуты.
 Шереметев, Иван Петрович (1689―1735) — российский политический деятель времён Петра I.